Ларша́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Ларшан — в департаменте Майен.
 Ларшан — в департаменте Орн.